Charles de Choiseul-Praslin (1563 - 1626), marquis de Praslin, est un militaire français.
 Charles de Choiseul-Praslin (1805 - 1847), duc de Choiseul-Praslin, est un député français.